Polieukt – imię męskie pochodzenia greckiego, złożone ze słów polus – „liczne” i eukhê – „modlitwy”. Istnieje kilku świętych patronów tego imienia, jak Polieukt z Melityny.

Polieukt imieniny obchodzi 13 lutego i 21 maja.

Męskie imiona greckie